Kenter ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Kenter (* 1951), deutsche Autorin
 Heinz Dietrich Kenter (1896–1984), deutscher Theaterschauspieler und Regisseur
 Müşfik Kenter (1932–2012), türkischer Schauspieler
 Tommy Kenter (* 1950), dänischer Schauspieler

Kenter bezeichnet folgendes Unternehmen:
 Kenter Automobilbau, ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller (1924/1925)

Siehe auch:
 Kender